Yue kan som auktorsförkortning betyda:

 Jing Zhu Yue
 Ying-Yu Yue

Robotskapade auktorsförkortningar